Bartlett (Illinois), plaats in Illinois
Bartlett (Kansas), plaats in Kansas
Bartlett (Nebraska), plaats in Nebraska
Bartlett (Tennessee), plaats in Tennessee
Bartlett (Texas), plaats in Texas